Hine kan som auktorsförkortning betyda:

 James Stewart Hine
 A.E. Hine

Robotskapade auktorsförkortningar